Almö kan avse:

Almö-Lindö – en ö i Mälaren, söder om Västerås
Almö, Ronneby kommun– en ö i Blekinge
Almö naturreservat – ett naturreservat i Ronneby kommun i Blekinge län
Almön – en ö i Tjörns kommun
Almöätten medeltida ätt från Almö.